Philippuskirche ist der Name von Kirchen, die in der Regel nach dem Apostel Philippus, seltener nach dem Diakon Philippus oder auch nach dem Reformator Philipp Melanchthon benannt sind.

Australien 
 St Philip’s Church (Sydney)

Deutschland 
 Berlin
 St. Philippus-Apostel-Kirche Berlin, (gesprengt 1964)
Philippus-Kirche (Berlin-Friedenau) (nach Philipp Melanchthon)
Philippus-Kirche (Berlin-Tegel) (nach Philipp Melanchthon)
Schlosskirche Bartenstein
Philippuskirche (Bremen) 
Philippuskirche (Dortmund) 
Philippuskirche (Dresden)
Philippuskirche (Düsseldorf) 
Philippuskirche (Eisingen)
Philippuskirche (Frankfurt am Main) 
 Hamburg
Philippuskirche (Eimsbüttel)
Philippuskirche (Horn) 
 St.-Philippus-Kirche (Hannover)
St. Philippus (Kleinwerther)
Philippuskirche (Raderthal) in Köln
Philippuskirche (Leipzig)
Philippuskirche (Lübeck)
Philippuskirche (Mannheim)
 Philippuskirche Markt Schwaben (nach dem Diakon Philippus)
Philippuskirche (München)
 St. Philippus (Philippsheim)
Philippuskirche (Reichelsdorf) in Nürnberg
Philippuskirche (Rummelsberg)
Philippuskirche (Wuppertal)

Frankreich 
 St-Philippe (Marseille)

Österreich 
Kärnten
 Pfarrkirche St. Filippen
 Pfarrkirche St. Philippen ob Sonnegg
Niederösterreich
 Pfarrkirche Göttlesbrunn

Vereinigte Staaten 
St. Philip’s Church in the Highlands, in Garrison, New York
St. Philip’s Church (New York City)
 Philippus United Church of Christ, in Cincinnati, Ohio

Vereinigtes Königreich 
Kathedrale von Birmingham (Cathedral Church of Saint Philip)

Siehe auch 
 Saint Phillips
 St. Philip’s Episcopal Church

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)